Курмухчай () — река в Гахском районе Азербайджана, левый приток реки Алазани.

Этимология 
Гидроним впервые упоминается в грузинском источнике IX века. Название реки произогло от названия минеральных источников, расположенных на его берегах. Ряд исследователей считает, что гидроним произошёл от старотюркского слова кёрмюк, означающего «пруд».

Основные характеристики 
Длина реки — 55 км. Площадь водосборного бассейна — 562 км². Средний расход воды в год — 10,7 м³/с.

Описание 
Истоки реки берут начало на южных склонах Главного Кавказского хребта с высоты 3280 м; на границе с Дагестаном (Россией). На выходе к долине Алазани-Айричай река разделяется на множество притоков. На реке случаются сильные сели и наводнения. 

На правом и левом берегах реки расположены выходы минеральных источников. Содержание минералов в источниках малое, температура — тёплая.

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Алазани
Реки Азербайджана
Водные объекты Гахского района